Billy Bremner (1942-1997), un footballeur écossais des années 1960 et 1970 ;
Ewen Bremner (1971-), un acteur britannique ;
 Janice Bremner (1974-), une nageuse synchronisée canadienne ;
 Robert Bremner (c.1713–1789), un éditeur de musique écossais.

Autres 
 Rivière Bremner est cours d'eau d'Alaska (États-Unis) situé dans la région de recensement de Valdez-Cordova.